Галина Михайловна Соколо́ва (1940—1997) — советская и российская актриса и драматург. Заслуженная артистка РСФСР (1984). Прима МДТ «Современник».

Биография 
В 1961 году окончила Школу-студию МХАТ, однокурсниками были Всеволод Шиловский и Александр Нилин. Служила в театре «Современник».

Также окончила режиссёрский факультет Вахтанговского училища. Как режиссёр поставила несколько спектаклей, в том числе совместно с Галиной Волчек.

Последний спектакль сыграла 1 декабря 1996 года. Скончалась от рака 10 января 1997 года. Кремирована, урна с прахом в колумбарии Введенского кладбища.

Семья 
 Сестра — Маргарита Михайловна Соколова (1938—2013)
 Муж — Андрей Кучаев.

Режиссёр-постановщик 
 «Дороже жемчуга и злата» — сценарий и режиссура Галины Соколовой по сказке Х. К. Андерсена на сцене МДТ «Современник» в 1980 году.

Роли в театре 

 1958 — «Два цвета» А. Зака и Н. Кузнецова — Зина

Фильмография 
  — Если ты прав… — Катя Соколова, диспетчер бюро ремонта
  — Месяц май — Валя Донченко
 1965 — Строится мост — Вера Сапожкова
  — Бабье царство — Химка Петриченкова
  — Фокусник — женщина, разговаривающая по телефону
  — Домби и сын (телеспектакль)
  — 12 стульев — Мусик
  — В одном микрорайоне — Лидия Сергеевна Серёгина
  — Кот в мешке — Гуськова
  — Миллион в брачной корзине — Матильда
 1985 — Страховой агент
  — Большевики (телеспектакль)
  — Муж и дочь Тамары Александровны — мать Феди
  — Софья Петровна
  — Блуждающие звёзды — Лея

Озвучивание мультфильмов 
  — Чудовище — ''злая соседка

Звания 
 заслуженная артистка РСФСР (1 июня 1984)

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр Современник
Похороненные на Введенском кладбище
Умершие от рака